Le tonnerre est un bruit produit pendant les orages. Il peut aussi faire référence à :

Patronyme 
 La famille  ;
 Louis Boisrond Tonnerre (1776-1806), écrivain et historien haïtien ;
 Jérôme Tonnerre, scénariste français.

Toponyme

Rivière-au-Tonnerre, une municipalité de la MRC Minganie, région administrative de la Côte-Nord, au Québec, au Canada.
Rivière au Tonnerre (rivière Normandin), un affluent de la rivière Normandin, territoire non organisé du Lac-Ashuapmushuan, MRC Le Domaine-du-Roy, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.
Rivière au Tonnerre (Minganie), un affluent du Golfe du Saint-Laurent, municipalité de Rivière-au-Tonnerre, MRC Minganie, région administrative de la Côte-Nord, au Québec, au Canada.

Mont-Tonnerre, ancien département français.
Tonnerre, commune française de l'Yonne (département).
Gare de Tonnerre, une gare ferroviaire française de la ligne de Paris-Lyon à Marseille-Saint-Charles, située sur le territoire de la commune de Tonnerre, dans le département de l'Yonne en région Bourgogne-Franche-Comté.

Cinéma 

 Tonnerre (Thunder), un film américain de William Nigh, sorti en 1929 ;
 Tonnerre, long métrage français réalisé par Guillaume Brac ;
 Opération Tonnerre, film britannique de 1965 de la série des James Bond.
 Rivière au Tonnerre, court métrage d'animation québécois réalisé par Pierre Hébert de 2011

Autres 
 , le nom de plusieurs navires de la Marine française ;
 Opération Tonnerre ou raid d'Entebbe, opération militaire israélienne sur l'aéroport d'Entebbe (Ouganda) dans la nuit du 3 au .

Voir aussi 
 Paratonnerre, dispositif qui protège un bâtiment ou un lieu des éclairs d'un orage.
 
 
 
Patronyme français
Patronyme haïtien
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de bateaux